Tompa est une ville hongroise.

Patronyme 
 Eszter Tompa, est une actrice roumaine.
 Mihály Tompa (1817-1868), est un poète hongrois.

Homonymie de patronyme